Шенкель:
 Шенкель — в кавалерийской посадке: часть ноги ниже колена (икра), прилегающая к бокам лошадей; служит для управления задом последней.
 Шенкель (Schenkel) — станция метро в голландском городе Роттердам.

Фамилия 
 Шенкель, Барбара — швейцарская кёрлингистка.
 Шенкель, Даниэль (1813—1885) — швейцарский протестантский богослов.
 Шенкель, Ролан (1933—2018) — швейцарский кёрлингист.

Примечания